Rating (englische Aussprache) steht für:
 Rating, Bewertung der Zahlungsfähigkeit im Finanzwesen
 die Einschaltquote einer Radio- oder Fernsehsendung
 Filmbewertung der US-Filmindustrie, siehe Motion Picture Association of America#Altersempfehlungen
 ein Antwortformat bei Umfragen mit graduellen Abstufungen, siehe Fragebogen#Ratingskalen (mit skalierten Antworten)
 ein Fortbildungsschritt in der Flugausbildung, siehe Pilot#Flugausbildung
 Course rating, Einstufung von Golfplätzen, siehe Course Rating und Slope
 FIDE rating, Bewertung der Spielstärke eines Schachspielers, siehe Elo-Zahl

Rating (deutsche Aussprache) ist der Familienname von:
 Arnulf Rating (* 1951), deutscher Kabarettist

Siehe auch: